Pupilla sonorana är en snäckart som först beskrevs av Sterki 1899.  Pupilla sonorana ingår i släktet Pupilla och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
sonorana